Eritia puede referirse a:

 Eritia, una de las hespérides de la mitología griega y
 Eritia o Eritea, un personaje de la mitología griega, hija de Gerión y amante de Hermes.